Coupang bezeichnet:

 Coupang (Gewichtseinheit), indisches Gold- und Silbergewicht
 Coupang (Website), südkoreanischer Onlineshop